Szabó Kálmán (1813–1883) politikus, Győr vármegye főispánja
 Szabó Kálmán (1853–1922) tanító
 Szabó Kálmán (1863–1940) Szeged város főkertésze
 Szabó Kálmán (1886–1963) néprajztudós, régész, nyelvész
 Szabó Kálmán (1887–1956) polgármester (Debrecen)
 Szabó Kálmán (?–?) tornász, olimpikon (1908-ban)
 Szabó Kálmán (1904–1978) a Győri ETO labdarúgója
 Szabó Kálmán (1907–1973) politikus, országgyűlési képviselő
 Szabó Kálmán (1915–1980) tanár, szakíró
 Szabó Kálmán (1921–2007) közgazdász, az MTA tagja
 Szabó Kálmán (1939) színész, rádiós rendező
 Szabó Kálmán (1940–1990) klasszika-filológus, irodalomtörténész
 Szabó Kálmán (1953) autóversenyző
 Szabó Kálmán (1959) röplabdázó

hasonló nevűek
 Gáborjáni Szabó Kálmán (1897–1955) festő, grafikus